South Barre ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Barre (Massachusetts)
 South Barre (New York)
 South Barre (Vermont)